Osoby o tym nazwisku:
 Amangylyç Koçumow – turkmeński piłkarz, trener piłkarski
 Ovez Koçumow – turkmeński piłkarz, trener i sędzia piłkarski